Монпейру () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Монпейру () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Монпейру () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Монпейру () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом